TOPCASED est un acronyme pour Toolkit in Open Source for Critical Applications & Systems Development (boîte à outils open source pour le développement d'applications critiques et de systèmes). Le projet a été abandonné en .

TOPCASED est un logiciel d'ingénierie assistée par ordinateur. Il contient un IDE basé sur le framework de la plateforme de développement  Eclipse, à laquelle il ajoute des fonctionnalités essentiellement liées à la mise en œuvre de la première branche du cycle en V pour l'ingénierie du logiciel, du matériel ou de systèmes mixtes logiciel/matériel. 

Sont implémentés (ou en cours d'implémentation) des moyens d'analyse d'exigences, modélisation, simulation de modèles, implémentation, test, validation, rétro-ingénierie, génération de code, de modèles et de documentation et gestion de projet. 

S'appuyant principalement sur des langages standardisés pour la modélisation du logiciel (UML, SysML, AADL...), TOPCASED travaille avec des fichiers XMI. Tous ces standards sont implémentés dans leurs dernières versions stables, soit directement par le projet TOPCASED, soit par les modules de la dernière version stable de la plate-forme Eclipse. TOPCASED UML est ainsi le modeleur UML le plus complet parmi les solutions gratuites, et le plus respectueux des standards actuels.

Partenaires

Le projet a été initié à Toulouse en 2004 et est maintenant soutenu par un ensemble de partenaires croissant régulièrement : AdaCore, Airbus France, Anyware Technologies, Atos Origin, CNES, Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, Communication & Systèmes, EADS Astrium, ENSIETA, ESEO, ENSEEIHT, Ellidiss Technologies, Fabrice de l'Équipe DLL, Fédération de Recherche en Informatique et Automatique CNRS FR 2238, INSA, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Institut national de recherche en informatique et en automatique, MICOUIN Consulting for Innovative Systems Engineering, Laboratoire Modelisation Intelligence Processus Systèmes (ENSISA), Obeo, ONERA, Rockwell Collins, Sodifrance, Siemens VDO, Sogeti High Tech, TNI-Software, Tectosages, Thales Avionics, UFSC DAS, Université Paul-Sabatier.

Une partie des développements est issue de projets de R&D régionaux, nationaux, internationaux et européens.

Voir aussi 
 MDE 
 MDA (Model driven architecture)
 SysML
 AADL (Architecture Analysis and Design Language)

Liens web 
  Site officiel
  Site technique
  Forge, nouveau site technique
  Annonces de version
  Projets associés, sur la forge

Génie logiciel
Logiciel libre sous licence EPL
Logiciel pour Windows
Logiciel de modélisation UML
Eclipse